Suchomlinov (ryska: Сухомлинов) är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Michail Suchomlinov (1828—1901), rysk litteraturhistoriker
 Vladimir Suchomlinov (1848—1926), rysk krigsminister

Ryska efternamn